Harold Davies peut faire référence à:

 Harold Davies, baron Davies de Leek (1904–1985), homme politique travailliste britannique
  (1898–1976), joueur international gallois de rugby à XV
  (1932–2002), footballeur australien pour St Kilda
  (1903–2009), Australian civil engineer
  (Edward Harold Davies, 1867–1947), professeur de musique à l'Université d'Adélaïde

Voir aussi
Harold Davis